1818 год в театре

События 
 В Лондоне основан «Королевский Кобург-театр» (ныне театр «Олд Вик»).

Постановки 
 11 февраля, Санкт-Петербург — премьера комедии А. С. Грибоедова и А. А. Жандра «Притворная неверность» (Большой театр, в бенефис Е. С. Семёновой). 3 сентября — премьера в Москве, в бенефис Е. Я. Сосницкой.

Деятели театра

Родились 
 , Ливны — русский актёр Пров Садовский; выдающийся исполнитель ролей в пьесах Александра Островского в Малом театре, основатель театральной династии Садовских.

Скончались 
 18 декабря, Париж — французский актёр и драматург .

Примечания

Ссылки